Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, een feministische tentoonstelling in Zwitserland
 Saffa, een ras uit Star Wars
 Saffa (plaats), in Palestina